Dalheim est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Dalheim, ancienne commune, actuellement quartier de la ville de Lichtenau en Rhénanie-du-Nord-Westphalie; ancien couvent (Kloster Dalheim) près de cette commune
Dalheim, ville de l'arrondissement de Mayence-Bingen en Rhénanie-Palatinat
Dalheim, quartier de la ville de Warburg en Westphalie

Ancien nom de la commune de Dalem en Moselle.

Dalheim, commune du canton de Remich

Voir aussi 
Dahlem
Dalem

Homonymie
Homonymie de toponyme